Толмачиха:

Реки
 Толмачиха (приток Ляля)
 Толмачиха (приток Нейвы)